Tänzel oder Taenzel ist der Name von

 Johann Georg Tänzel (1755–1815), auch: Taentzel, Taenzel oder Täntzel, deutscher Hof-Maurermeister und -Architekt sowie Steinhauer
 Michael Tänzel (1738 oder 1748–1814), auch: Daenzel oder Dentzel, deutscher Maler 

Siehe auch:
 Taentzel